Nanophyllium är ett släkte av insekter. Nanophyllium ingår i familjen Phylliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Nanophyllium